Белмонт () — английская фамилия и топоним:

Топонимы 
 Белмонт — деревня на острове Анст, Шотландия.
 Белмонт — тауншип в Миннесоте, США.
 Белмонт — город в Калифорнии, США.
 Белмонт — город в Мэне, США.
 Белмонт — город в Массачусетсе, США.
 Белмонт — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.
 Белмонт — деревня в округе Лафайетт, штат Висконсин.

Фамилия 
 Белмонт, Альва (урожденная Альва Эрскин Смит; 1853—1933) — известная фигура движения суфражисток.
 Белмонт, Джо — американский баскетболист.
 Белмонт, Лара (род. 1980) — британская актриса.
 Белмонт, Огаст — американский политик.
 Белмонт, Оливер — конгрессмен США.